Józef Młynarczyk - um ex-futebolista polonês, que atuava na posição de goleiro.
 Henryk Młynarczyk - um político da Polônia.

Desambiguação